Кавказ има више значења:
 Кавказ (регија), регија око планинског венца
 Северни Кавказ
 Јужни Кавказ (Закавказје)
 Кавкаске планине, планински венац
 Велики Кавказ, већи део планинског венца
 Западни Кавказ, западни део планинског венца Великог Кавказа
 Мали Кавказ, мањи део планинског венца
 Кавказ-центар, чеченска интернет страна, која подржава исламски сеператизам у тој руској републици

Види још